French Open 2018 – drugi w sezonie tenisowy turniej wielkoszlemowy, który odbył się w dniach 27 maja–10 czerwca 2018 roku, tradycyjnie na ceglanych kortach Stade Roland Garros w 16. dzielnicy Paryża. Była to 117. edycja rozgrywek. Pula nagród wyniosła 39 milionów euro.

W grze pojedynczej mężczyzn Rafael Nadal pokonał 6:4, 6:3, 6:2 Dominica Thiema. W grze pojedynczej kobiet Simona Halep triumfowała nad Sloane Stephens wynikiem 3:6, 6:4, 6:1. W deblu mężczyzn Pierre-Hugues Herbert i Nicolas Mahut pokonali Olivera Maracha i Mate Pavicia 6:2, 7:6(4). W grze podwójnej kobiet zwyciężyły Barbora Krejčíková i Kateřina Siniaková, które w finale pokonały Eri Hozumi i Makoto Ninomiyę 6:3, 6:3. W grze mieszanej Latisha Chan wraz z Ivanem Dodigiem pokonali w meczu o mistrzostwo Gabrielę Dabrowski oraz Mate Pavicia wynikiem 6:1, 6:7(5), 10–8.

Tseng Chun-hsin zwyciężył w rozgrywkach singlowych chłopców z Sebastiánem Báezem 7:6(2), 6:2. W rozrywkach dziewcząt Cori Gauff pokonała Caty McNally wynikiem 1:6, 6:3, 7:6(1). Ondřej Štyler i Naoki Tajima wygrali 6:4, 6:4 z Ray Ho i Tseng Chun-hsin w grze podwójnej chłopców. Caty McNally wraz z Igą Świątek zwyciężyły w finale debla dziewcząt 6:2, 7:5 z Yuki Naito i Naho Sato.

Shingo Kunieda poprzez pokonanie Gustava Fernándeza 7:6(5), 6:0 został mistrzem w grze pojedynczej mężczyzn na wózkach. Yui Kamiji zwyciężyła w grze pojedynczej kobiet na wózkach, pokonując w finale Diede de Groot 2:6, 6:0, 6:2. W deblu na wózkach mistrzami zostali Stéphane Houdet oraz Nicolas Peifer, którzy w ostatnim meczu pokonali Frédérica Cattaneo i Stefana Olssona 6:1, 7:6(5). W grze podwójnej kobiet na wózkach triumfowały Diede de Groot i Aniek van Koot dzięki wygranej 6:1, 6:3 odniesionej nad Marjolein Buis i Yui Kamiji.

W turnieju legend poniżej 45 lat Àlex Corretja i Juan Carlos Ferrero pokonali w finale 6:3, 6:3 Jewgienija Kafielnikowa i Marata Safina. Mansur Bahrami i Fabrice Santoro pokonali Johna McEnroe i Cédrica Pioline’a 6:1, 2:6, 12–10 w turnieju legend powyżej 45 lat. W rozgrywkach legend kobiet zwyciężyły Nathalie Dechy i Amélie Mauresmo, które pokonały 6:7(4), 6:4, 15–13 Kim Clijsters i Nathalie Tauziat.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Turnieje zawodników na wózkach

Gra pojedyncza mężczyzn na wózkach

Gra pojedyncza kobiet na wózkach

Gra podwójna mężczyzn na wózkach

Gra podwójna kobiet na wózkach

Turnieje legend

Turniej legend mężczyzn

Turniej legend kobiet

Rezygnacje 
Z udziału w zawodach zrezygnowali następujący zawodnicy oraz zawodniczki:

  Chung Hyeon
  Steve Darcis
  Ołeksandr Dołhopołow
  Roger Federer
  Nicolás Kicker
  Filip Krajinović
  Lu Yen-hsun
  Andy Murray
  Milos Raonic
  Andriej Rublow
  Cedrik-Marcel Stebe
  Viktor Troicki
  Jo-Wilfried Tsonga

  Catherine Bellis
  Beatriz Haddad Maia
  Monica Niculescu
  Mónica Puig
  Agnieszka Radwańska

Dzikie karty 
Francuska federacja tenisowa przyznała dzikie karty zawodnikom, którzy nie uzyskali bezpośredniego awansu do turnieju głównego.

Kwalifikanci 
Zawodnikom z miejsc niezapewniających bezpośredniego udziału w turnieju przysługuje prawo startu w kwalifikacjach, zarówno w singlu kobiet, jak i mężczyzn.

Szczęśliwi przegrani 
Zawodnicy, którzy przegrali w fazie kwalifikacyjnej, mogli wystąpić w turnieju jako szczęśliwi przegrani.

Obrońcy tytułów 
Tabela prezentuje obrońców tytułu oraz mistrzów z roku 2018.

Porażki rozstawionych 
Poniższe tabele prezentują porażki zawodników z rozstawieniem z podziałem na dzień zawodów, datę i rundę, w której tenisista odpadł.

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

French Open 2018